GOQ steht für:
 Gazette officielle du Québec, Regierungsblatt der Regierung von Québec
 Grand Officier des Ordre national du Québec
 Golmud Airport (IATA-Code), Flughafen von Golmud, Stadt im Autonomen Bezirk Haixi der Mongolen und Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai

goq steht für:
 Gorap (ISO-639-3-Code), malaiisch-basierte Kreolsprache auf Morotai

Abkürzung